Stansted – wieś w hrabstwie Kent
 Stansted Mountfitchet – miejscowość w hrabstwie Essex
 London Stansted Airport – port lotniczy w Stansted Mountfitchet

Zobacz też
 Stanstead